«Курить/Не курить» () — французская кинокомедия 1993 года, снятая режиссёром Аленом Рене на основе восьми оригинальных взаимосвязанных пьес английского драматурга Алана Эйкборна под общим названием «Интимные обмены» (), премьера которых состоялась в Скарборо, родном городе автора, в 1982 году. Главные роли в фильме исполнили Сабина Азема и Пьер Ардити.

В 1994 году лента получила 5 кинопремий «Сезар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Фильм лауреат премии Луи Деллюка

Сюжет 
Сюжет фильма, состоящий из двух частей: «Курить» и «Не курить», а начинается с одной и той же сцены: всё начинается летом, в маленькой английской деревушке в Йоркшире, где Селия Тисдейл, жена директора местной школы, выходит в сад и видит на столе пачку сигарет. Героиня берёт сигареты со стола, и закуривает («Курить»), либо нет («Не курить»). Дальнейшие события развиваются с теми же героями в разных фильмах уже по-разному. Их характеры и поведение оказываются если не прямо противоположными, то по крайней мере достаточно сильно контрастируют. И более того, примерно за час каждого фильма начинаются его вариации по принципу «или она (или он) сказала бы так…».

В ролях

Примечания

Ссылки 
  

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Швейцарии
Фильмы Алена Рене
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1993 года
Фильмы Италии 1993 года
Фильмы Швейцарии 1993 года
Фильмы France 2 Cinéma